Ми́лый друг ():
 «Милый друг» — роман Ги де Мопассана (1885).
 «Милый друг» — фильм Вилли Форста с Ольгой Чеховой (Германия, 1939).
 «Милый друг» — историческая драма Луи Дакена (совместное производство Франции, Австрии и ГДР, 1955).
 «Милый друг» — трёхсерийный драматический мини-сериал режиссёра Пьера Кардиналя на телеканале TF1 (Франция, 1983).
 «Милый друг» — драма с Робертом Паттинсоном (Великобритания — Франция — Италия, 2012).

См. также 
 «Милый друг давно забытых лет…» — последний фильм Самсона Самсонова (Россия, 1986).
 Bel Ami — порнографическая студия в Словакии.